Actea (Ἁκταία; de «ἁκτή: «orilla del mar») puede referirse a:
 Actea, una de las nereidas;
 Actea, una de las danaides. 
 la emperatriz romana Actea, esposa de Nerón;
 Actea, personaje de la película Quo vadis?
 el nombre común de la planta Sambucus ebulus.

Referencias